Кубок Болгарії з футболу 2017–2018 — 78-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул ввосьме здобула Славія.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 грудня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/24 квітня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/25 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 http://bulgarian-football.com/kupa-na-bulgaria.html 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2017—2018
Болгарія
Болгарія
2017 у болгарському спорті
2018 у болгарському спорті